В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of California 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Зіна Гаррісон здобула титул, у фіналі перемігши Сільвію Ганіку 7–5, 4–6, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Гана Мандлікова (півфінал)
  Кеті Ріналді (півфінал)
  Зіна Гаррісон (переможниця)
  Габріела Сабатіні (1-ше коло)

 Мануела Малєєва (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Робін Вайт (1-ше коло)
 Стефані Реге (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1987